Il toponimo Valea Lungă può riferirsi a diverse località della Romania;
Valea Lungă, comune del distretto di Alba
Valea Lungă, comune del distretto di Dâmbovița
Valea Lungă, fiume romeno, affluente di destra del Tarnava Grande